Кубок Федерации:

 Кубок Федерации по теннису.
 Кубок Федерации футбола СССР.
 Кубок Федерации по хоккею с шайбой.